

En tant que toponyme 
 Lusaka, ville et capitale de la Zambie
 Province de Lusaka, province de Zambie
 District de Lusaka, district de Zambie

Homonymie de toponyme